Webera är ett släkte av bladmossor. Webera ingår i familjen Bryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Webera